Ippensen steht für:

 Ippensen, ein Ortsteil der Stadt Einbeck, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Ippensen (Vierden), ein Ortsteil der Gemeinde Vierden, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

Ippensen ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Ippensen (* 1965), deutschen Schriftstellerin
 Franziska Ippensen (* 1995), deutsche Fußballtorhüterin